izz steht für:

 Izi (Sprache) (ISO-639-3-Code), igboide Sprache in Ebonyi, Nigeria

IZZ steht für:
 IZZ, US-amerikanische Progressive-Rock-Band

Siehe auch:
 Izzi
 Izzy
 Izzat

Abkürzung